Životice est un toponyme qui peut désigner :

Životice, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Dolní Životice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Hladké Životice, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Horní Životice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Životice u Nového Jičína, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie